Brunecker oder Brûnecker ist der Name von:
 Der von Brauneck, Autor aus dem 12. Jahrhundert
 Wolfgang Brunecker (1914–1992), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Bruneck